Змагання з вільної боротьби серед чоловіків у ваговій категорії до 74 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2022 відбулись 16 та 17 вересня в Белграді (Сербія).

Призери

Змагання 

Основна сітка

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт

чоловіки, вільна боротьба, до 74 кг